Pająk chwat wszystkich brat (, 1980–1982) – węgierski serial animowany.

Opis fabuły 
Serial opowiada o dwóch światach widzianych oczyma przez różne odmiany pająków. Pierwszy świat widziany był przez starego pająka krzyżaka, zaś drugi – świat wodny i podwodny widziany przez pająka topika.

Odcinki 
 Serial liczy 39 odcinków.
 Serial emitowany był w 1988 w Programie 1. Telewizji Polskiej w Wieczorynce.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Węgierskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1980
Filmy o pająkach